

Слудське сільське поселення — адміністративна одиниця, Прилузький район Республіка Комі
 Слудське сільське поселення — адміністративна одиниця, Сиктивдинський район, Республіка Комі